Shelbourne steht für:

 Shelbourne (Ontario), Gemeinde in Kanada
 Shelbourne (Dublin), Stadtteil von Dublin
 Shelbourne F.C., irischer Fußballverein

Siehe auch:
 Shelburne
 Shelburn